Йонас Бьоркман и Максим Мирный — победители турнира.

Леандер Паес и Ненад Зимонич не защищали свой прошлогодний титул, однако принимали участие в турнире: Паес (совместно с Мартином Даммом) уступил уже на старте, а Зимонич (с Фабрисом Санторо) дошёл до финала.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Йонас Бьоркман /  'Максим Мирный (Титул)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо (Финал)
  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Второй раунд)

<ol start="5">
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих ''(Второй раунд)
  Симон Аспелин /  Тодд Перри ''(Четвертьфинал)
  Юлиан Ноул /  Леош Фридль ''(Второй раунд)
  Павел Визнер /  Стивен Хасс ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Masters Series Monte-Carlo 2006